A 2019-es W Series olasz nagydíj a 2019-es szezon harmadik fordulója volt, amelyet a Misano World Circuit Marco Simoncelli versenypályán tartottak meg június 8-án. Ez az esemény a DTM olasz fordulójának betétfutama volt. Az első rajtkockát Fabienne Wohlwend szerezte meg, a futamot pedig a brit Jamie Chadwick nyerte meg.

Eredmények

Kvalifikáció

Megjegyzés:
 Hawkey egy öt-rajthelyes büntetést kapott, amiért az előző versenyen balesetet okozott.

Verseny

Megjegyzés:
 Hawkins egy öt másodperces időbüntetést kapott, amiért figyelmen kívül hagyta a pályahatárokat.

A bajnokság állása a verseny után

További információk 
A teljes futam megtekintése a YouTube videómegosztó oldalán

Jegyzetek 

Autóversenyzés Olaszországban
Olaszország